Вагі (Vahi) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вагі  (Vahi alevik) — селище у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Вагі (Vahi küla) — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Вагі (Vahi küla) — село у волості Гарку повіту Гар'юмаа.